Флаг муниципального образования «Город Доне́цк» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 13 июля 2005 года решением Донецкой городской Думы № 67, как флаг муниципального образования «город Донецк Ростовской области», и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1945.

Решением Донецкой городской Думы от 31 марта 2011 года № 67, данный флаг был утверждён флагом муниципального образования «Город Донецк».

Флаг муниципального образования «Город Донецк» (далее — флаг города Донецка) составлен на основании герба города Донецка по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг города Донецка является официальным символом города Донецка.

Описание 

Флаг города Донецка представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города: полотнище разделено по горизонтали на две части: красную (габаритная ширина которой равна 1/2 ширины полотнища) и голубую (габаритная ширина в 7/18 ширины полотнища) разделённые белой полосой (в 1/9 ширины полотнища) с изгибом посередине; в красной части изображён жёлтый ключ, в голубой — две белые шашки и двуострая кирка.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Донецка.

Донецк — молодой город, история которого начинается со времени закладки первых шахт. В 1938 году в станицу Гундоровскую приехали первые шахтостроители, а уже в 1955 году город Гундоровка районного подчинения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был переименован в город Донецк областного подчинения. Вся современная история города связана с добычей каменного угля; об этом на флаге говорит изображение кирки — традиционного символа добывающей промышленности.

Две скрещённые шашки показывают историческую роль казачества при становлении станицы Гундоровской, на месте которой впоследствии возник город. Станица была основана в 1681 году, а в 1696 году Пётр Великий, после завоевания Азова, учредил здесь «почтовую гоньбу», поручив гундоровским казакам доставку писем из Азова до Валуек.

Жёлтый (золотой) ключ — символ познания, открытия; для города ключ всегда является символом его независимости и самоуправления (ключ от города). Бородка ключа сделана в форме буквы «Д» — первой буквы названия города, таким образом, ключ получился «именным» — ключом города Донецка.

Белая (серебряная) полоса, а также голубая часть полотнища аллегорически символизируют реку Северский Донец, чьё имя носит современный город.

Пётр Великий в геральдике символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, почёта и уважения, интеллекта.

Голубой цвет — символ чести, благородства, искренности, добродетели.

Красный цвет — символ труда, красоты, мужества, силы; на флаге города также подчёркивает сохранившиеся самобытные казачьи традиции и память о людях отдавших жизни, защищая свою Родину.

Примечания 

Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением кирки